

Geografia

Château-Garnier – comune del dipartimento della Vienne
La Neuville-Garnier – comune del dipartimento dell'Oise
Le Mesnil-Garnier – comune del dipartimento della Manica

Garnier – frazione di Villar Pellice nella città metropolitana di Torino

Persone
Charles Garnier – architetto francese 
Charles Garnier – sacerdote gesuita e missionario francese, venerato dalla Chiesa cattolica come santo e martire
Christian Garnier – ex cestista francese
Christian Garnier – geografo francese, figlio dell'architetto Charles
Emily Garnier – calciatrice statunitense
Étienne-Barthélémy Garnier – pittore francese
Francis Garnier – esploratore francese
Georges Garnier – calciatore e atleta francese
Gilles Garnier – serial killer francese
Henri Garnier – ciclista belga
Laurent Garnier – disc jockey francese
Luis Garnier – calciatore argentino
Max Massimino Garnier – sceneggiatore e regista italiano
Pierre Garnier – poeta, scrittore e traduttore francese
Robert Garnier – poeta e drammaturgo francese
Tony Garnier – architetto e urbanista francese
Tony Garnier – musicista statunitense 
Valérie Garnier – ex cestista e allenatrice di pallacanestro francese

Altro
Garnier – forma francese del nome proprio di persona italiano maschile Guarniero
Garnier – divisione di L'Oréal
Opéra Garnier – storico teatro di Parigi
Villa Garnier – villa di Bordighera